Broye (Saona e Loira) – un comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira
 Broye (regione) – un'antica regione svizzera
 Broye (fiume) – un fiume della Svizzera
 Distretto della Broye – un distretto del Canton Friburgo in Svizzera